Meraxes é um gênero de dinossauro terópode carcarodontossaurídeo da Formação Huincul do Cretáceo Superior da Patagônia, Argentina. O gênero contém uma única espécie, M. gigas.

Descoberta e nomeação 
O holótipo de Meraxes, anteriormente chamado de "Campanas carcharodontosaurid", MMCh-PV 65, foi descoberto em 2012. A  espécie foi descrita em 2022 por Canale et al. com base nesses restos. Os ossos conhecidos incluem um crânio quase completo, elementos peitorais e pélvicos, membros anteriores parciais, membros posteriores completos, costelas fragmentadas e vértebras cervicais e dorsais, um sacro e várias vértebras caudais completas. Possui o esqueleto carcarodontossaurídeo mais completo conhecido do Hemisfério Sul.

O nome do  gênero foi dado em homenagem a um dragão da série de livros de ficção de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. O descritor específico “gigas” foi devido ao seu tamanho enorme (estimado em 11 metros de comprimento e aproximadamente 4 toneladas).

Descrição

Meraxes era um enorme carcarodontossaurídeo, pesando entre 4,2 a 4,7 toneladas. Seu crânio sozinho tem 1,27 m de comprimento, rivalizando com o do Acrocanthosaurus, que tem um comprimento de crânio de 1,23 m. As formas e proporções de vários ossos (ou seja, crânio, escápula, metacarpos, eixo isquiático, pé, etc.) indicam que Meraxes e Acrocanthosaurus tinham proporções e tamanho corporal semelhantes. Também possuía membros anteriores reduzidos, um exemplo de evolução convergente que ocorreu independentemente em quatro linhagens diferentes: Carcharodontosauridae, Abelisauridae, Tyrannosauridae e Alvarezsauridae.

A análise osteohistológica do holótipo sugere que o indivíduo poderia ter até 53 anos quando morreu, tendo atingido a maturidade esquelética aproximadamente 4 anos antes de sua morte, tornando-o o terópode não aviário mais longevo atualmente conhecido. Meraxes também foi determinado por ter crescido em tamanho grande, estendendo seu período de crescimento (hipermorfose), ao invés de aumentar sua taxa de crescimento relativo (aceleração) através do desenvolvimento como no Tyrannosaurus, ao qual foi comparado.

Classificação 
Meraxes representa o primeiro membro divergente da tribo Giganotosaurini dentro dos Carcharodontosauridae. O cladograma abaixo mostra os resultados da análise filogenética de Canale et al..

Carcharodontosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Argentina
Espécies fósseis descritas em 2022